Sitelib je plugin určený pro komunikační program Miranda IM, který dokáže sledovat síťový provoz „uvnitř“ aplikace. Umí zobrazit, na kterých portech probíhá komunikace s ostatními účastníky a zobrazí IP adresy počítačů s navázanými spojeními.

Chatovací programy
Svobodný software
Projekty SourceForge